Stefan Sindelar, (* 1979 als Stefan Egger in Lenzing, verheiratet, zwei Kinder) ist ein ehemaliger Bundesgeschäftsführer der NEOS und ehemaliges Mitglied ihres Parteivorstandes.

Leben 
Stefan Sindelar studierte Medientechnik und -design an der FH Hagenberg in Linz. Er arbeitete in den Bereichen Medien und IT als freier Mitarbeiter bei der APA, als Leiter Magazin bei oe24.at sowie als Prokurist bei der Wiener Kommunikationsagentur Digitale Mediensysteme GmbH. Er wechselte vor der Nationalratswahl 2013 als Generalsekretär zum Liberales Forum, das gemeinsam mit den NEOS ein Wahlbündnis einging. Er war dort für die Presse- und Kommunikationsagenden zuständig. Bis Herbst 2016 übte Sindelar die Funktion des Klubdirektors aus (entspricht in Deutschland einem Fraktionsgeschäftsführer) und wurde anschließend vom Parteivorstand zum Bundesgeschäftsführer der NEOS bestellt. Im März 2019 wurde bekanntgegeben, dass ihm Robert Luschnik im Juli 2019 als Bundesgeschäftsführer nachfolgen soll. Im Oktober 2019 beendete Sindelar seine Funktionen bei den NEOS und wechselte zurück in die Wirtschaft. Nach einjähriger Tätigkeit als Chief Communications Officer bei der CUBE-TECH-Firmengruppe mit Schwerpunkt Tourismus&IT wechselte er im Dezember 2020 als Programm-Manager für European Capital of Democracy zum Innovation in Politics Institute mit Sitz in Wien und Berlin sowie Partnern in 15 weiteren europäischen Ländern.

Weblinks

Einzelnachweise 

Parteifunktionär (Österreich)
Politiker (21. Jahrhundert)
Person (Oberösterreich)
NEOS-Mitglied
Österreicher
Geboren 1979
Mann